O termo Igreja de Santo Amaro pode designar as seguintes igrejas:

Em Portugal 
 Igreja de Santo Amaro, na Ilha do Pico
 Igreja de Santo Amaro (ou Capela de Santo Amaro), em Santiago Maior, distrito de Beja
 Igreja de Santo Amaro (ou Igreja da Misericórdia), em Santa Maria da Devesa, Castelo de Vide, distrito de Portalegre
 Igreja de Santo Amaro (ou Igreja de Cidadelhe), em Cidadelhe, Pinhel, distrito da Guarda

No Brasil 
 Igreja de Santo Amaro das Salinas, no Recife, estado de Pernambuco

Ver também 
 Capela de Santo Amaro

Desambiguação